Caypullisaurus was een geslacht van zeereptielen. Het was een vrij grote ichthyosauriër van ongeveer 4 tot 6 meter lang. Net als andere ichthyosauriërs had hij lange kaken en leek op een dolfijn. Toch verschilt Caypullisaurus van dolfijnen in verscheidene opzichten. Zo had Caypullisaurus bijvoorbeeld nog kleine achterflippers en stond de staartvin bij Caypullisaurus verticaal in plaats van horizontaal bij een dolfijn. De staartpunt van Caypullisaurus wees iets omlaag. Aan de bovenkant van de staart kon zich zo een mooie staartvin vormen. Dit treft men ook aan bij zeekrokodillen uit dezelfde tijd als Dakosaurus, die misschien op Caypullisaurus gejaagd hebben (zie afbeelding). De tanden laten zien dat Caypullisaurus een viseter was. Binnen de Ophthalmosauridae was hij nauw verwant aan Brachypterygius en Platypterygius. Caypullisaurus leefde in Zuid-Amerika in het Boven-Jura tot Onder-Krijt samen met de metriorhynchide Dakosaurus, de zeeschildpad Santanachelys en de pliosauriër Kronosaurus.

Ichthyosauria